510